

Geografia
 Borgo Quinzio – frazione del comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti

Persone
 Antonino Pietro Quinzio (1867-1918) – pittore italiano, figlio del pittore Giovanni Quinzio
 Antonio Orazio Quinzio (1856-1928) – pittore e scultore italiano, figlio del pittore Giovanni Quinzio
 Cesone Quinzio – figlio di Cincinnato console e dittatore della Repubblica romana
 Giovanni Quinzio (1832-1918) – pittore italiano
 Gneo Quinzio Capitolino (...–...) politico della Repubblica romana
 Sergio Quinzio (1927-1996) – teologo, aforista ed esegeta biblico italiano
 Tullio Salvatore Quinzio (1858-1918) – pittore italiano, figlio del pittore Giovanni Quinzio

Altro
 Quinzio – nome proprio di persona italiano maschile